Дорожный — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дорожный — посёлок в Смолевичском районе Минской области.

Россия 
 Дорожный — посёлок в Вологодском районе Вологодской области.
 Дорожный — посёлок в Иркутском районе Иркутской области.
 Дорожный — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Дорожный — посёлок в Приютненском районе Калмыкии.
 Дорожный — посёлок в Костромском районе Костромской области.
 Дорожный — посёлок в составе города Краснодар Краснодарского края.
 Дорожный — посёлок в Канском районе Красноярского края.
 Дорожный — хутор в Тимском районе Курской области.
 Дорожный — посёлок в Медведевском районе Марий Эл.
 Дорожный — посёлок в Ливенском районе Орловской области.
 Дорожный — посёлок в Великолукском районе Псковской области.
Дорожный — посёлок в Аксайском районе Ростовской области.
 Дорожный — посёлок в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.
 Дорожный — село в Ленском районе Якутии.
 Дорожный — посёлок в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Дорожный затор
 Дорожный знак
 Дорожный пост